Carlos Reyes Roque (Ica, 4 de julio de 1965) es un político e ingeniero peruano. Ejerce como alcalde provincial de Ica desde enero de 2023.

Referencias 

Iqueños
Alcaldes de la provincia de Ica